Borgen steht für:
 umgangssprachliche Bezeichnung der Dänen für Christiansborg, Repräsentationsbau in Kopenhagen
 Borgen – Gefährliche Seilschaften bzw. Borgen – Macht und Ruhm, dänische Fernsehserie (ab 2010)
 Borgen: Outside the Castle, 5-teilige dänische Hörspielserie
 früherer Name einer norwegischen Fähre, siehe Skagen (Schiff, 1975)
 Hotel Borgen

Personen:
 Bjørn Borgen (1937–2015), norwegischer Fußballspieler
 Fredrik Borgen (1852–1907), norwegischer Landschaftsmaler
 Hans Borgen (1908–1983), norwegischer Politiker
 Kjell Borgen (1939–1996), norwegischer Politiker
 Johan Borgen (1902–1979), norwegischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker
 Marianne Borgen (* 1951), norwegische Politikerin
 Nick Borgen (* 1952), norwegischer Sänger
 Ole Edvard Borgen (1925–2009), norwegischer Bischof
 Torbjørn Borgen (publizierte 1983), Pilzkundler
 Will Borgen (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler